Berengar Rajmund I (ok. 1005–1035), zwany Garbatym lub Krzywym – hrabia Barcelony, Girony i Osony
 Berengar Rajmund II (1053/54–1097), zwany Bratobójcą – hrabia Barcelony od 1076 do 1097
 Berengar Rajmund I Prowansalski (1115–1144) – hrabia Prowansji w latach 1131–1144

Zobacz też 
 Rajmund Berengar – strona ujednoznaczniająca